Les personnages de Final Fantasy sont listés par jeu :
 les personnages de Final Fantasy 
 les personnages de Final Fantasy 
 les personnages de Final Fantasy 
 les personnages de Final Fantasy 
 les personnages de Final Fantasy  (-2)
 les personnages de Final Fantasy 
 les personnages de Final Fantasy  (-2)

Voir aussi